În România există mai multe biserici amplasate în localități cu numele Valea Largă:
Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului din Valea Largă, județul Mureș
Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva din Valea Largă, județul Mureș
Biserica de lemn din Valea Largă, Alba